Echallens (gemeente), een gemeente in Zwitserland
 Echallens (district), een district in Zwitserland
 Echallens (cirkel), de cirkel in het district